Bozjoerovo of Bozhurovo (Bulgaars: Божурово) kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:

Bozjoerovo (Dobritsj)
Bozjoerovo (Razgrad)
Bozjoerovo (Sjoemen)